Shine (polski tytuł: Blask) – australijski film biograficzny (1996)
 „Shine” – singel Natálii Kelly (2013)
 „Shine” – singel Ricky’ego Martina (2010)
 „Shine” – singel Sopo Niżaradze (2010)
 „Shine” – singel Mike’a Oldfielda (1986)
 „Shine” – singel duetu Anastasiji i Mariji Tołmaczowych (2014)
 „Shine” – singel Luthera Vandrossa (2006)
 „Shine” – singel Years & Years (2015)
 Shine – album muzyczny Elan (2008)
 Shine – album muzyczny Estelle (2008)
 Shine – album muzyczny Cyndi Lauper (2004)
 Shine – album muzyczny Marcina Nowakowskiego (2011)
 Shine – album muzyczny Anette Olzon (2014)
 Shine: The Best of the Early Years – album muzyczny (kompilacyjny) Davida Graya (2007)

Zobacz też